

Persone
Alessandro Gerbi (1943) – giornalista italiano
Antonello Gerbi (1904-1976) – storico ed economista italiano
Giovanni Gerbi (1885-1955) – ciclista su strada italiano
Giuliano Gerbi (1905-1976) – giornalista italiano
Giuseppe Gerbi (1955) – ex atleta italiano
Giuseppe Gerbi (1912-1993) – calciatore italiano
Mirko Gerbi (1978) – ex pallavolista italiano
Ranieri Gerbi (1763-1839) – fisico italiano
Yarden Gerbi (1989) – judoka israeliana

Altro
Circolo Sportivo Giovanni Gerbi Pisa – storica società calcistica italiana